Мисс Супранешнл 2015 () — 7-й ежегодный конкурс красоты, проводился 4 декабря 2015 года в Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji (MOSIR), Крыница-Здруй, Польша. За победу на нём соревновалось 82 участница. Победительницей стала представительница Парагвая — Стефания Васкес Стегман.

Результаты

Континентальные королевы красоты

Специальные награды 

Мисс Топ-модель

Мисс Бикини

Лучшее вечернее платье

Мисс Интернет

Мисс Дружба

Другие специальные призы

Судьи

Участницы

Разное

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт «Мисс супранешнл»
 Pageantopolis - «Мисс супранешнл»
 Форум «Мисс супранешнл»

Мисс супранешнл
События 4 декабря
Декабрь 2015 года
2015 год в Польше
Крыница-Здруй